Абд ар-Рахман (Абдаррахман; араб. عبدالرحمن — букв. «Слуга Всемилостивого») — арабське ім'я.
 Абдаррахман І (73? — 788) — кордовський емір
 Абдаррахман ІІ (792–852) — кордовський емір, правнук Абдаррахмана І
 Абдаррахман ІІІ ан-Насір (891–961) — найвідоміший представник династії кордовських Омейядів. Емір (912–929), а потім халіф (929–961).

 Мауля Абд ар-Рахман бен Хішам (1789 (1790) — 1859) — султан Марокко
 Абд ар-Рахман Аззам (1893–1976) — єгипетський політичний діяч

Див. також 
 Абдереман